Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Internazionali BNL d’Italia 2009 des Damentennis in Rom. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Rom